Bojtschenko () ist der Familienname folgender Personen: 

 Olha  Bojtschenko (* 1989), ukrainische Fußballspielerin
 Wadym Bojtschenko (* 1977), ukrainischer Politiker, Bürgermeister von Mariupol

Siehe auch:
 Boitschenko